Fick är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Fick
 August Fick
 Berta Fick
 Ebba Fick
 Emil Fick
 Emy Fick
 Heinrich Fick
 Johan Eric Fick
 Rudolf Fick
 Sigrid Fick
 Simon Fick

Tyska efternamn